Barneville ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Barneville-Carteret, Gemeinde im Département Manche
Barneville-la-Bertran, Gemeinde im Département Calvados
Barneville-sur-Seine, Gemeinde im Département Eure
Kanton Barneville-Carteret im Département Manche